Stora Berkegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Berkegöl (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Stora Berkegöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun,

Se även
Berkegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn